Callichirus är ett släkte av kräftdjur. Callichirus ingår i familjen Callianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Callichirus